

Трофеи

Треньори 

Последна актуализация: 17 септември 2008

Екипировка 

Последна актуализация: 17 септември 2008

„А“ футболна група

Кръг по кръг

Купа на България

Четвърт финал 
  –  1:0
(120 min. Аделино Лопеш)

Купа на УЕФА

Първи кръг 
 Бешикташ –  2:0
(82 min. Хосе Клеберсон)
(92 min. Гьоркхан Тюлец)
  – Бешикташ 2:2
(60 min. Валентин Илиев) – (93 min. Мерт Нобре)
(69 min. Александър Тунчев) – (103 min. Бобо)

Суперкупа на България 
  –  0:0 (0:3 дузпи)
 – (Д Еуген Трика)
 – (Д Йордан Тодоров)
 – (Д Флорентин Петре)

Програма 

 Легенда
 Д = Домакин
 Г = Гост
 Н = Неутрален терен
 ПК = предварителен кръг

Заб. * ПСФК Черноморец Бургас (София) домакинства на ЦСКА на стадион Българска армия

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2006/07